Ортонвилл (город, Миннесота) — город в округах Биг-Стон,Лак-ки-Парл, штат Миннесота, США.
 Ортонвилл (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Биг-Стон, Миннесота, США.